Bunderbeek (Bunde), een beek bij Bunde in de Zuid-Limburgse gemeente Meerssen, Nederland
 Bunderbeek (Kaartse Beek), een beek in de Belgische provincie Antwerpen, zijrivier van de Kaartse Beek